Saint-Leu hace referencia a varios artículos:

Comunas en Francia  
  Saint-Leu (Reunión), departamento de Reunión.
  Saint-Leu-d'Esserent, departamento de Oise.
  Saint-Leu-la-Forêt, departamento de Valle del Oise.
  Huby-Saint-Leu, departamento de Paso de Calais.

Históricas 
  Saint-Leu-Taverny, comuna suprimida en 1821 del departamento de Valle del Oise.